Numele Connecticut, pronunțat aproximativ co-'ne-ti-căt, este o transcriere în engleza secolului al XVIII-lea a cuvântului "Quinnehtukqut" provenit din limba nativilor americani ai tribului Mohegan, însemnând aproximativ Locul Râului Lung  sau Alături de Râul Lung supus Mareelor. 

Astăzi, cele mai multe referiri ale numelui Connecticut sunt legate de:

Statul Connecticut  

  Connecticut, stat constituent al Statelor Unite ale Americii, al cincilea din cele treisprezece originare, care a semnat Constituția Statelor Unite la 9 ianuarie 1788; 
  Colonia Connecticut, în original, Connecticut Colony, devenită mai târziu statul Connecticut, una din cele 13 colonii originare care au format nucleul Uniunii.
  Constituția statului Connecticut, constituția statului; 
  Legislatura Generală a statului Connecticut, ansamblul reunit (bicameral) al celor două camere ale parlamentului statului Connecticut, Senat și House of Representatives.

Instituții ale statului Connecticut  

  Connecticut Department of Motor Vehicles, instituție de stat, responsabilă de înregistrarea vehiculelor statului și eliberarea permiselor de conducere.

Institute de învățământ superior  

  University of Connecticut, universitate publică (de stat), înființată în 1881; 
  Connecticut College, colegiu privat liberal considerat printre cele mai selective din SUA, înființat în 1911.

Alte întrebuințări  
 Connecticut River un râu în SUA
  New Connecticut, denumire sub care a fost cunoscut statul american de azi Vermont după obținerea independenței sale față de Marea Britanie, în 1777, pentru circa șase luni, după care a devenit Vermont Republic.  După aderarea sa la Statele Unite ale Americii, la 4 martie 1791, ca cel de-al patrusprezecelea stat al acestora, numele oficial al statului a devenit State of Vermont. 
  Connecticut State Troubadour, poziție onorifică de reprezentant muzical al statului Connecticut, care a fost creată de Legislatura statului Connecticut în 1991. 
  Connecticut Historical Society, organizație non-profit ce administrează un muzeu, o bibliotecă și un centru educațional, fondată în 1825. 
  Connecticut State Library, biblioteca de stat a statului Connecticut. 
  Connecticut State Department of Education , Departamentul de Stat al Educației al statului Connecticut. 

Nume proprii
+